Raki steht für:

 Rakı, türkischer Anisschnaps 
 Raki, kretischer Tresterbrand, siehe Tsikoudia / Rakí
 Raki, Bezeichnung für Brände auf dem Balkan, siehe Rakija
 Raki, Gottheit als „Vater Himmel“ in der Mythologie der Māori auf der Südinsel Neuseelands, siehe Rangi und Papa #Namensvarianten und Beiwörter

Raki ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Raki (* 1967), deutscher Drehbuchautor
 Laya Raki (1927–2018), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 RACI
 Raky